UNSC kan syfta på: 

 United Nations Security Council, ett FN-organ
 United Nations Space Command, en fiktiv organisation i datorspelserien Halo